Таиби () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Таиби, Массимо (род. 1970) — бывший итальянский футбольный вратарь, известный по выступлениям за «Милан» и английский «Манчестер Юнайтед».
 Сиди-Таиби — город в Марокко, расположен в области Дуккала-Абда.